Joe McDonnell (hongerstaker) (1951–1981), deelnemer aan de Ierse hongerstaking van 1981.
Joe McDonnell (lied), een Iers rebel-lied over bovengenoemde hongerstaker
Joe McDonnell (rugby), Nieuw-Zeelands rubyspeler.
Joe McDonnell (ijshockey), ijshockeyer die gespeeld heeft voor de Pittsburgh Penguins en de Vancouver Canucks.